Els temps i paratges de Menorca en què és més gustós i saludable el peix és un llibret publicat l'any 1811 escrit per Joan Ramis i Ramis a instàncies del Mostassaf Rafel Mercadal i Montanyés.

L'opuscle inclou el detall de 149 espècies de peixos i mariscs consumits en aquesta època a Menorca amb un detall exhaustiu del millor període de l'any per consumir-los, així com el lloc on són més saborosos. Es tracta d'una publicació innovadora pel fet que un funcionari públic faci recomanacions de consum i, a la vegada, l'autor en detalli les qualitats gastronòmiques segons temporada i procedència.

Referències 

Gastronomia de Menorca